Miejscowości w USA:
 Cherryvale – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Montgomery
 Cherryvale – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Sumter